Kapatagan (Lanao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Norte;
 Kapatagan (Lanao del Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Lanao del Sur.